Atmosfär kan syfta på

 Atmosfär –  ett lager av gaser som omger en himlakropp
 Jordens atmosfär – gassiktet runt jorden,
 Atmosfär (tryckenhet) – en äldre måttenhet för tryck
 Atmosfäriskt tryck – trycket i den sammansatta gas som utgör jordens atmosfär